Parafie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski (MB ⇒  Matki Boskiej lub Matki Bożej):

 Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Głuszycy Górnej
 Parafie Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie
 Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Krygu
 Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy
 Kościół Garnizonowy w Rzeszowie (parafia cywilno-wojskowa)
 Parafia Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim
 Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Świebodzicach
 Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie
 Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Woli Zagłobieńskiej
 Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu

Zobacz też 
 kościół Matki Bożej Królowej Polski
 parafie pod wezwaniem św. Marii, Matki Bożej i Najświętszej Maryi Panny

!